Ли Бён Хон (; род. 12 июля 1970, Соннам, Кёнгидо, Южная Корея) — южнокорейский актёр.

Биография 
Отец Ли Бён Хона — бизнесмен, а младшая сестра Ли Ын Хи — обладательница титула «Мисс Корея» 1997 года. Окончил университет Ханян со специализацией «Французская литература» и университет Чунан со специализацией «Театр и кино». Ли Бён Хон владеет английским, корейским, французским и китайским языками.

Его карьера началась в 1992 году. После прослушивания организованного телеканалом KBS для поиска талантов он дебютировал в телесериале , а в 1995 году дебютировал в кинофильмах  и . Его прорыв в большое кино произошeл после выхода фильма Объединенная зона безопасности. Фильм имел коммерческий успех и стал самым кассовым фильмом в стране 2000 году. Ли Бён Хон получил награду за лучшую мужскую роль на премии Busan Film Critics Awards .

Широкую известность актёр получил после исполнения главных ролей в телесериалах «Ва-банк» (2003) и «Айрис» (2009). Также он снялся в фильмах «У каждого есть секреты» (2004), «Горечь и сладость» (2005), «Хороший, плохой, долбанутый» (2008), «Бросок кобры» (2009), «Я видел дьявола» (2010), «Объединённая зона безопасности» (2000), «G.I. Joe: Бросок кобры 2» (2013), РЭД 2 (2013), «Терминатор: Генезис» (2015), Игра в кальмара (2021)

Личная жизнь 
С 10 августа 2013 года женат на актрисе Ли Мин Чжон.

У супружеской пары есть сын Ли Джин-ху (род.31.03.2015).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Пэксан» за лучшую мужскую роль (телевидение)
Лауреаты премии «Пэксан» за лучшую мужскую роль (кинематограф)
Лауреаты премии «Большой колокол»
Лауреаты премии «Голубой дракон» лучшему актёру